Públio Cornélio Maluginense (tribuno consular em 404 a.C.) — tribuno consular em 404 a.C.
 Públio Cornélio Maluginense (cônsul em 393 a.C.) — tribuno consular em 397 e 390 a.C., cônsul em 393 a.C. e filho do anterior
 Públio Cornélio Maluginense Cosso — tribuno consular em 395 a.C.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história